Corcyra är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Émile Louis Ragonot 1885. Corcyra ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Corcyra